Dyme, een geslacht insekten
Dyme (Achaea), oude Griekse stad, een van de 12 steden van de Achaeïsche Bond